Сан Леон има више значења:

 Сан Леон (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Леон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Леон (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику